Gaines může být:

příjmení
 Rowdy Gaines (* 1959) – americký plavec
 Steve Gaines (1949–1977) – americký hudebník

ostatní
 Gaines County – okres ve státě Texas v USA